Мапу́ Янга́-Мбива́ (; родился 15 мая 1989, Банги, ЦАР) — французский футболист, защитник клуба ЦСКА. Выступал за сборную Франции.

Биография

Клубная карьера 
Янга-Мбива родился в Банги, Центральноафриканская Республика, но переехал во Францию в раннем возрасте, детство провёл в коммуне Порт-де-Бук, недалеко от города Марселя, в департаменте Буш-дю-Рон. Начал выступать за молодёжную команду «Монпелье» с 2005 года, дебютировал за основную команду 23 февраля 2007 года. По окончании сезона подписал контракт с клубом до 2010 года. Чуть позже был назначен капитаном команды и получил футболку с номером 3. 22 января 2013 перешёл в английский клуб «Ньюкасл Юнайтед». Не закрепившись в основном составе, летом 2014 года перешёл на правах аренды в итальянскую «Рому». 27 января 2015 года итальянцы выкупили трансфер защитника. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро.

25 мая 2015 года забил победный мяч в ворота «Лацио» на 85 минуте, который помог «Роме» победить в этой игре 2:1 и обеспечить серебряную медаль за тур до окончания первенства.

14 августа 2015 года перешёл в «Олимпик Лион» за 10 миллионов евро. Контракт подписан до 2020 года.

3 января 2021 года подписал контракт с болгарским клубом ЦСКА.

Карьера в сборной 
Янга-Мбива имеет двойное гражданство и имел право выбрать, какую из двух стран — ЦАР или Францию — представлять на международных соревнованиях. В 2009—2010 годах Янга-Мбива выступал за молодёжную сборную Франции. Его дебют состоялся 13 октября 2009 года в квалификации чемпионата Европы среди молодёжных команд 2011.

15 августа 2012 года в товарищеском матче со сборной Уругвая Янга-Мбива дебютировал в составе национальной сборной Франции.

Достижения 
 Монпелье
 Чемпион Франции: 2011/12

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК ЦСКА София